Солнечное затмение 6 января 2019 года — частное солнечное затмение 122 сароса, которое лучше всего было видно в Восточной Азии. Максимальная величина затмения составила 0,7145 (наступила на востоке Якутии в точке с координатами 67,4º северной широты и 153,6º восточной долготы) в 01 ч. 42 мин. 38 с. по всемирному времени UTC (в 12:42:38 по местному времени соответственно).

Затмение было видно на Дальнем Востоке России (кроме его северных и северо-западных районов), в Японии, Северной и Южной Кореях, на востоке Китая, на востоке Монголии, на крайнем юго-западе Аляски и в северной зоне Тихого океана.

Это затмение являлось повторением через сарос частного солнечного затмения 25 декабря 2000 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 16 января 2037 года.

Затмения в городах мира 
Обстоятельства видимости затмения для некоторых крупных городов мира:

* — для данных городов восход солнца произойдёт позже теоретического начала затмения
** — для данных городов заход солнца произойдёт раньше теоретического окончания затмения

Фотогалерея

См. также 
 Лунное затмение 21 января 2019 года — «парное» к данному солнечному затмению лунное затмение.

Примечания

Ссылки 
 Данные о затмении на сайте NASA.

2019-01-06
2019 год в науке
Январь 2019 года
События 6 января